budapesti iskola, filmkészítési  iskola az 1970-es években
 budapesti iskola, filozófusok, gondolkodók Lukács György köré csoportosult köre volt az 1960–70-es években
 Budapesti iskola, pszichiátriai irányzat az 1970-es évek közepétől